Barkers Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Barkers Island (Douglas County, Wisconsin)
 Barkers Island (Marathon County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Barker Island